En Pologne, Glinianka peut désigner :

 Glinianka, village de la voïvodie de Basses-Carpates.

 Glinianka, village de la voïvodie de Mazovie.